Четвёртая Иламская война — название, данное четвёртой фазе вооруженного столкновения между шри-ланкийскими вооруженными силами и сепаратистским Движением ТОТИ, которое в настоящее время значится как террористическая организация в 32 государствах.

В результате войны ВС Шри-Ланки взяли под свой контроль все территории, бывшие под контролем ТОТИ, движение ТОТИ было сломлено и разбито.

Ход конфликта

2006 год 
 20 апреля 2006 — тамильские сепаратисты отказались от переговоров с правительством.
 21 апреля 2006 — «Тигры Тамил-Илама» взорвали две бомбы.
 25 апреля 2006 — В Шри-Ланке террорист-смертник взорвал командующего армией страны.
 25 апреля 2006 — Авиация и флот Шри-Ланки отомстили «Тамильским тиграм» за покушение на генерала.
 11 мая 2006 — «Тамильские тигры» потопили два боевых корабля ВМС Шри-Ланки.
 30 мая 2006 — ЕС включил «тамильских тигров» в список террористических организаций.
 30 мая 2006 — «Тамильских тигров» обвиняют в расправе над мирными строителями.
 15 июня 2006 — После теракта, унесшего жизни 64 человек, Шри-Ланка оказалась на пороге гражданской войны.
 15 июня 2006 — «Тамильских тигров» разбомбили за теракт на Шри-Ланке.
 17 июня 2006 — ВМС Шри-Ланки дали бой «тамильским тиграм».
 26 июня 2006 — Террорист-смертник взорвал генерала ланкийской армии.
 28 июня 2006 — «Тамильские тигры» извинились за убийство Ганди.
 1 августа 2006 — При взрыве армейского автобуса на Шри-Ланке погибли 18 солдат. 
 6 августа 2006 — В Шри-Ланке убиты 15 сотрудников гуманитарной миссии.
 13 августа 2006 — Пакистанский посол едва не погиб при взрыве в Шри-Ланке.
 28 октября 2006 — Тамильские «Тигры» начали переговоры с правительством Шри-Ланки.

См. также 

 Гражданская война на Шри-Ланке
 Первая Иламская война
 Вторая Иламская война
 Третья Иламская война
 Восточный театр Четвёртой Иламской войны
 Северный театр Четвёртой Иламской войны

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Министерство Обороны Шри-Ланки 
 [www.apn-spb.ru/publications/article5464.htm Глеб Таргонский «Шри-Ланка: место, где был рай»]

Гражданская война на Шри-Ланке
Войны XXI века